Rivas (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Rivas Ecópolis, club de basquet femení 
 Rivas-Vaciamadrid, municipi de la comunitat autònoma de Madrid a l'àrea metropolitana de la capital 
 Departament de Rivas, departament de Nicaragua amb capital a la ciutat de Rivas 
 Biografies:
 Antonio Rivas Martínez (1965, Alcázar de San Juan, Ciudad Real), futbolista i entrenador castellanomanxec 
 Cipriano de Rivas Cherif (Madrid, 1891-Ciutat de Mèxic, 1967), dramaturg, director de teatre, crític teatral, traductor i poeta 
 Dani Rivas (1988–2015), pilot de motociclisme gallec especialitzat en curses de Superstock
 David Rivas Rodríguez (Dos Hermanas, 1978), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Diego Rivas Gutiérrez (Ciudad Real, 1980), futbolista castellanomanxec que ocupa la posició de migcampista 
 Duque de Rivas (Còrdova, 1791 – Madrid, 1865), escriptor
 Eda Rivas Franchini (Lima, Perú, 1952), advocada i política que va ser canceller del Perú (2013 -14)
 Humberto Luis Rivas Ribeiro (Buenos Aires, 1937 - Barcelona, 2009), fotògraf argentí 
 Javier Rivas Escamilla (Madrid, 1965), esportista, informàtic i polític català, diputat al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura 
 Manuel Rivas, diversos personatges
 Marcelo Rivas Mateos (Serradilla, 1875 - Madrid, 1931), farmacèutic, botànic, geobotànic, zoòleg, i professor espanyol
 María Ángeles Rivas Ureña (Targist, Rif, 1935), activista social espanyola 
 Martín Rivas (Montevideo, 1977), futbolista uruguaià que ocupa la posició de defensa 
 Martiño Rivas (Vimianzo, la Corunya, 1985), actor gallec 
 Natalio Rivas Santiago (Albuñol, Granada, 1865 – Madrid, 1958), advocat, polític i escriptor espanyol
 Noè Rivas i Cabado (Sants, Barcelona, 1960), músic, compositor, intèrpret, pedagog i animador d'espectacles familiars i infantils 
 Salvador Rivas Martínez (Madrid, 1935), biòleg espanyol 
 Victoriano Rivas Álvaro (1980, Ciudad Real), futbolista